Pinet kan syfta på:

Frankrike 

 Pinet, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Spanien 

 Pinet (kommun), Valencia, Província de València, 
 Pinet (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,